Ruini peut faire référence à :

Patronymie 

 Camillo Ruini (1931- ) est un cardinal italien de l'Église catholique romaine, cardinal-vicaire émérite de Rome.
 Carlo Ruini (vers 1530-1598) est un noble italien, célèbre pour l'unique ouvrage que l'on connaît de lui et consacré au cheval.
 Fabio Ruini (1980- ) est un ancien joueur de basket-ball italien.
 Meuccio Ruini (1877-1970) est un homme politique italien.

Homonymie de patronyme italien